Яново — село в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр сельского поселения  «Яновский сельсовет».

География 
Село находится на северо-востоке Алтайского края, в центральной части Заринского района, на берегу реки Аламбай. 

Абсолютная высота — 187 метров над уровнем моря.

Расстояние до районного центра (города Заринск) — 25 км.

 уличная сеть
Улицы села: Больничная, Заводская, Заречная, Зелёная, Комарчиха, Молодёжная, Нагорная, Новая, Центральная.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % от 503 жителей.

Известные люди, связанные с селом 
 Баталов, Сергей Александрович (р.1961) — писатель, жил в Яново с 1962 по 1974 год.
 Вахонин, Григорий Иванович (1919—1973) — Герой Советского Союза.

Инфраструктура 
В Яново имеется основная общеобразовательная школа (МКОУ «Яновская основная общеобразовательная школа»), детский сад, дом культуры (клуб), фельдшерско-акушерский пункт, а также дом отдыха «Лесная даль».

Транспорт 

Относится к числу труднодоступных и отдаленных местностей.

Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «подъезд к с. Яново» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1321) протяжённостью 5,200 км.

Примечания

Ссылки 
Яново (Алтайский край) на Викимапии

Населённые пункты Заринского района